Првенство СФР Југославије у рагбију 1975. је било 20. издање првенства комунистичке Југославије у рагбију. Играло се по правилима Рагбија 15. 

Титулу је освојио Загреб.

Учесници

Табела

Види још 

Велика подела у рагбију

Рагби јунион

Рагби репрезентација Југославије

Референце 

Сезоне Првенства СФР Југославије у рагбију
Рагби у 1975.